Sharaf ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelhamid Sharaf (1939–1980), jordanischer Politiker
 Essam Sharaf (* 1952), ägyptischer Politiker
 Hisham Al-Sharaf (* 1960), kuwaitischer Judoka

Siehe auch:
 Sharif

Siehe auch:
 Sharaf (Zeitschrift)